Roger Federer era il detentore del titolo e si è riconfermato battendo in finale Marius Copil con il punteggio di 7-65, 6-4. Si tratta del 99º titolo ATP per lo svizzero, il quarto della stagione e il nono nel torneo di casa.

Teste di serie 

 Roger Federer (campione)
 Alexander Zverev (semifinale)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

 Jack Sock (primo turno)
 Marco Cecchinato (primo turno)
 Daniil Medvedev (semifinale)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)

Qualificati 

  Marius Copil (finale)
  Laslo Đere (primo turno)

 Alexei Popyrin (secondo turno)
 Tarō Daniel (primo turno)

Lucky loser 
  Dušan Lajović (secondo turno)

Wildcard 

  Taylor Fritz (quarti di finale)
  Henri Laaksonen (secondo turno)

 Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors Open 2018